Marszruta – w teorii grafów 
 Marszruta – element taktyki

Zobacz też 
 problem marszrutyzacji